Курон-Веноста (, ) — коммуна в Италии, располагается в провинции Больцано области Трентино-Альто-Адидже.

Население составляет 2447 человек (на 2010 год), плотность населения — 11 чел./км². Занимает площадь 210 км². Почтовый индекс — 39020. Телефонный код — 0473.

О городе снят мини-сериал .

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта